Тишиново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Марковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Марковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 25 км, до центра муниципального образования Васильевского — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Никулино, Косково, Болотово, Борборино, Копцево, Паприха.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

Примечания

Ссылки 
 Тишиново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района